Кальпи́ди — фамилия. Известные носители:

 Кальпиди, Варвара Владиславовна (род. 1956) — российский журналист.
 Кальпиди, Виталий Олегович (род. 1957) — русский поэт, издатель, литературный критик.